Slovo Hood má mnoho významů. Mimo jiné jde o:

příjmení
 Ace Hood (1988), americký rapper 
 Alexander Hood (1726–1814), britský admirál
 Arthur William Hood (1824–1901), britský admirál 
 Horace Lambert Alexander Hood (1870–1916), britský admirál
 John Bell Hood (1831–1879), americký generál
 Leroy Hood (* 1938), americký biolog
 Raymond Hood (1881–1934), americký architekt
 Robin Hood, hrdina z anglických středověkých legend
 Sam Hood (1872–1953), australský portrétní fotograf a fotoreportér
 Samuel Hood (1724–1816), britský admirál
 Samuel Hood (1762–1814), britský admirál
 Thomas Hood (1799–1845), britský básník a humorista

lodě
 HMS Hood – válečné lodě Royal Navy
 HMS Hood (1859) – řadová loď
 HMS Hood (1891) – bitevní loď
 HMS Hood (1918) – bitevní křižník

místa
 v USA:
 Fort Hood
 Mount Hood, spící vulkán v Oregonu
 Hood County, Texas
 Hood River, řeka v Oregonu, přítok Columbia River
 Hood River County, Oregon
 v Kanadě:
 Hood River (Nunavut), kanadská řeka v provincii Nunavut

ostatní
 Hood – britská roková kapela
 Hood (pokrývka hlavy)
 Hood (společnost), americká potravinářská společnost
 Hood College, škola svobodných umění ve Fredericku, Marylandu

Související články 
 hod

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení